

Джиллетт — місто, штат Арканзас
 Джиллетт — місто, штат Вісконсин
 Джиллетт — містечко, штат Вісконсин

Див. також 
 Джилет